П'ятий Парк — зупинний пункт Львівської залізниці
 П'ятий Парк — лісопарк у Залізничному районі Львова

Багатозначні терміни